Полия:
 Полия () — род мохообразных семейства Бриевые.
 Полия () — коммуна в Италии.
 Полия — персонаж романа эпохи Возрождения Гипнэротомахия Полифила (1499).